Tribunaal van de Rota Romana of kortweg Rota, een van de drie rechtbanken van het Vaticaan
 Rota (motorfietsmerk), een Italiaans historisch motorfietsmerk
 Rota (Noordelijke Marianen), een eiland in de Noordelijke Marianen
 Rota (Cádiz), een gemeente in de Spaanse provincie Cádiz
 Rota (vulkaan), een vulkaan in Nicaragua
 Rotavirus

ROTA kan verwijzen naar:
 Raad van Orde en Toezicht voor het Advertentiewezen

Personen met de achternaam Rota 
 Carlo Rota, een Brits acteur
 Nino Rota, een Italiaans componist
 Marco Rota, een Italiaans striptekenaar